Prada ima više značenja:
 Prada, Bergamo
 Prada, Bologna
 Prada, Brescia
 Prada, Lodi
 Prada, Modena
 Prada, Ravenna
 Prada, Sondrio
 Prada, Trento
 Prada, Verona